Jacob Kalff (1821-1903), jurist en Tweede Kamerlid
 Jacob Kalff (1855-1910), jurist en lid Koloniale Staten (zoon van bovenstaande)